Duelo de MCs é uma das principais batalhas de freestyle rap do Brasil. Localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Viaduto Santa Tereza. Foi criado em 2007, pela Família de Rua. Anualmente, geralmente em dezembro, ocorre o Duelo de MCs Nacional - A Grande Final, uma competição que reúne os melhores MCs de cada estado.

Classificação
Antecipadamente, todas as rodas culturais dos estados do Brasil fazem as etapas de seletivas para a classificação dos MC's para o Duelo Nacional de MC's.

As etapas para a classificação são:

 Pré-Seletiva: É a primeira etapa. Cada região de cada estado fazem a pré-seletiva para que o vencedor possa se classificar para as seletivas estaduais
 Seletivas Estaduais: Nessa segunda etapa, os MC's que avançaram na pré-seletiva se enfrentarão para chegarem nas eliminatórias de grupos. Nesse novo formato de classificação que começou em 2018, 2 ou 3 MC's passam pra próxima etapa dependendo de cada estado.
 Eliminatórias de Grupos: Os grupos são divididos em estados da Região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.  Os MC's de cada região batalham entre si, o campeão e o vice-campeão são classificados representando suas regiões no grande Duelo Nacional de MC's.

Observação: Até 2017, a classificação era algo curto, tinha apenas que vencer a pré-seletiva e a seletiva estadual para se garantir no Nacional.

Formato de Batalhas 
Normalmente, nos dois primeiros rounds cada MC possui 45 segundos para formular seu respectivo ataque e resposta. Caso haja empate, ocorre um terceiro round no formato de "bate-volta".

Antes da batalha iniciar, os dois MCs tiram na sorte (par ou impar) para definir quem vai iniciar a batalha. O primeiro MC começa com um ataque de 45 segundos. Logo, o segundo MC defende o ataque com 45 segundos de resposta. Depois, o segundo MC ataca tendo 45 segundos de tempo, dessa forma somando 1m e 30s. Finalmente, o primeiro MC (que iniciou a batalha) responde com 45 segundos de tempo.

O formato “bate-volta” é uma modalidade onde um MC tem direito de uma entrada de 4/8 (quatro oitavas) compondo quatro rimas, e o outro MC no mesmo tempo responde. Assim, totalizando duas entradas e respostas por cada round.

Campeões do Duelo de Mcs Nacional 

SE FOR EDITAR, BOTE INFORMAÇÕES CERTAS POR GENTILEZA!

 2013 (SP) Kauan
 2021 (BA) Black
 Ambos ganharam título de tamanho nacional, por isso estão na lista!

Representantes do Duelo de Mcs Nacional 
 - Vieira (2016) - Mano Z (2017) - Ninja (2018) - Menezes (2020) - Thug Dog (2022)

 - Kenshin e Skinny (2019) - Alice Gorete (2020) - Klebin (2022)

 - Ayala (2018) - Pedrão Pesadão (2019) - CN (2020) - Ayala (2022)

 - Menor (2017) - W MC (2018) - W MC (2019) - Mineiro (2020) - Hope (2022)

 - Mirapotira (2012) - Big (2013) - Larício (2014) - Treck (2015) - Black (2016) - Bert (2017) - Willy e Chagas (2018) - Japa (2020) - Japa (2022)

 - MCharles (2018) - Tonhão e MCharles (2019) - Mandacaru (2020) - Tonhão (2022)

 - Biro Biro (2012) - Marinho (2013) - Nauí (2014) - Alves (2015) - Sid (2016) - Alves (2017) - Jhon e Hate (2019) - Balota, Alves e Gomes (2020) - Nono (2022)

 - Set (2012) - Jack da Rua (2013) - Leoni (2014) - Noventa (2015) - César (2016) - César (2017) - Noventa (2019) - Kronos* e J.A** (2020) - CH, IDK e Peter do Busão (2022)

 - Dejah (2018) - Kaemy (2020) - Kaemy (2022)

 - Jeff (2017) - Zook e Takezo (2018) - Ezek (2020) - Épico (2022)

 - Caco (2017) - Havel (2020) - Havel (2022)

 - Miliano (2017) - Miliano (2018) - Cruel (2020) - CJ (2022)

 - Douglas Din e FBC (2012) - Douglas Din (2013) - Capanga (2014) - Clara Lima (2015) - Big Léo (2016) - Drizzy (2017) - NG (2018) - Dias e Kod (2020) - MZS e Nega Ruiva (2022)

 - Rog (2013) - Daniel ADR (2014) - Arllan (2015) - Blackout (2017) - Rasta (2018) - Markinho (2020) - THG (2022)

 - Lauro e Ornaghi (2019) - Onyx (2020) - Allan (2022)

 - Gênio (2012) - Tai (2013) - Salsi (2014) - Cid (2015) - Tai (2016) - HB (2017) - Vitu (2018) - Vinicius ZN (2019) - Vinicius ZN e Vitu (2020) - Hogue (2022)

 - Buddy Poke (2012) - Naan (2013) - Lodk (2014) - Orochi (2015) - Samurai (2016) - Choice (2017) - Neo (2018) - Neo (2019) - MT (2020) - Alê e Thorment (2022)

 - Nícolas Walter (2016) - Zandrio (2017) - Pedrinho (2018) - Nícolas Walter e PH7 (2020) - Dubaile (2022)

 - Dre (2018) - J Black (2020) - Mendezz (2022)

 Tagarela - (2012) - Koell (2013) - Koell (2014) - Jafari (2015) - T h (2016) - Krawk (2017) - WM e T h (2020) - Big Mike e Youngui (2022)

 - Alysson (2017) - Lemes (2019) - Lemes (2020) - Guxxta (2022)

 - Bispo (2019) - BMC (2020) - Bispo (2022)

 - Origem (2020) - HC (2022)

 - Clow (2020) - Akuma (2022)

 - Kadoshi (2020) - Ecaep (2022)

 - Riaj (2020) - Will (2022)

Kronos foi desclassificado do Duelo Nacional de 2020 pela organização da Família de Rua devido acusações de estupro.
Na vaga de Kronos, J.A se classificou por ter sido vice-campeão da seletiva do Espírito Santo.

Ranking de estados por edições conquistadas de Nacionais 
1° Minas Gerais - 2

1° Distrito Federal - 2

2º São Paulo - 1

2º Bahia -  1

2° Rio de Janeiro - 1

2° Espirito Santo - 1

2° Mato Grosso do Sul - 1

2° Ceará - 1

Curiosidades 
Os únicos MC's a terem participado mais de uma vez do Duelo de MC's Nacional foram: Douglas Din (MG) (2012 e 2013), Koell (SP) (2013 e 2014), Tai (PE) (2013 e 2016), Alves (DF) (2015, 2017 e 2020), César (ES) (2016 e 2017), Miliano (MS) (2017 e 2018), MCharles (2018 e 2019), Neo (RJ) (2018 e 2019), Noventa (ES) (2015 e 2019), W MC (AM) (2018 e 2019), Vitu (PE)(2018 e 2020), Vinicius ZN (PE) (2019 e 2020), T h (SP) (2016 e 2020), Lemes (TO) (2019 e 2020), Nícolas Walter (RS) (2016 e 2020) Kaemy (GO) (2020 E 2022), Japa (BA) (2020 e 2022).

Os únicos MCs a terem chegado a duas finais do Duelo Nacional foram Douglas Din (2012 e 2013) e Alves (2015 e 2020).

Até o ano de 2016, a região Sul foi a única que nunca teve um representante no Nacional/Liga dos MC's.

Douglas Din é o único MC a ter participado do Duelo tanto na fase de "Liga dos MC's" (2009) quanto Duelo de MC's Nacional (2012-2013), além de ser o único bi-campeão.

Orochi (RJ) é o MC mais novo a ganhar o Nacional (16 anos), enquanto Black (BA) o mais novo a participar da competição (13 anos).

César vs Drizzy, até o momento, é o vídeo mais visto do Nacional.

As únicas mulheres a terem participado no Duelo de MC's Nacional foram, Mirapotira (BA) (2012), Clara Lima (MG) (2015), Dre (SC) (2018), Alice Gorete (AL) (2020) e Kaemy (GO) (2020 e 2022).

Já ocorreram três batalhas entre MCs do mesmo estado no Duelo Nacional. Foram elas, Douglas Din x FBC, de Minas Gerais em 2012, Hate x Jhon, do Distrito Federal em 2019 e Big Mike x Youngui, de São Paulo em 2022.

O Distrito Federal foi o primeiro estado a ter dois semifinalistas em uma mesma edição, sendo estes Alves e Gomes em 2020. 

Em 2013 ocorreu uma edição do Duelo de MC's Nacional e a ultima edição da Liga dos Mc's, que era organizada desde 2003 pela Brutal Crew. Sendo os respectivos campeões, Douglas Din (BH) pelo Duelo de MC'S Nacional e Kauan (SP) pela Liga dos Mc's edição lapa 10 anos.

Rondônia, Paraíba, Piauí e Sergipe, só tiveram seus primeiros representantes em 2020.

Em 2021 Black (BA), ganhou a REDBULL FMS NACIONAL 2021 (titulo de tamanho nacional). E em 2013 Kauan (SP), ganhou a Liga dos Mc's edição lapa 10 anos (tamanho de nacional).

O Duelo de Mc's 2020, foi realizado em 2021 por conta da COVID-19.

Rap do Brasil